Петровский переулок — переулок во Владикавказе, Северная Осетия, Россия. Переулок располагается в Иристонском муниципальном округе Владикавказа между проспектом Мира и улицей Ленина. Начинается от проспекта Мира.

Впервые упоминается в 1892 году в списке улиц Владикавказа в издании «Терский календарь на 1892 год».

На углу переулка с проспектом Мира на чётной стороне находится пятиэтажное здание Дома моды, построенное в 70-е годы XX столетия. До постройки этого здания на этом месте находились одноэтажные торговые строения".

 Памятники культурного наследия
 д. 1/ проспект Мира, 52 — памятник архитектуры. В этом доме в 1906—1922 гг. жил революционер Платон Давидович Иобидзе, квартира которого в 1906—1907 гг. была местом конспиративных встреч и хранения нелегальной литературы социал-демократов Владикавказа, где некоторое время работала подпольная типография Терско-Дагестанского комитета РСДРП;
 д. 7 — памятник истории. Дом, где в 1910—1927 годы жил участник борьбы за Советскую власть Платон Давыдович Иобидзе;
 д. 9/ улица Ленина 69(71)/ улица Кирова 46 — бывшее здание Азовско-Донского коммерческого банка. Построено в 1902 году.

Примечания

Источники 
 Владикавказ. Карта города, изд. РиК, Владикавказ, 2011
 Кадыков А. Н., Улицы, переулки, площади и проспекты г. Владикавказа: справочник, изд. Респект, Владикавказ, 2010, стр. 291, ISBN 978-5-905066-01-6
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 80, ISBN 5-93000-005-0
 Цаллагов С. Ф., Владикавказ — летопись в камне, Книга-фотоальбом, Владикавказ, дизайн-студия «Веста», 2008. — 136 стр., илл. 320

П